Sammarchi – cognome italiano
 Gigi Sammarchi – attore italiano